Alexander Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Mountain (Crawford County, Arkansas)
 Alexander Mountain (Saline County, Arkansas)
 Alexander Mountain (Colorado)
 Alexander Mountain (Montana)
 Alexander Mountain (New Mexico)